DCS:

 Digital Cellular System — цифровая система сотовой связи поколения 2G.
 Распределённая система управления () — система управления технологическим процессом, характеризующаяся построением распределённой системы ввода вывода и децентрализацией обработки данных.
 Система управления отправками () — автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа в аэропорту.
 Digital Combat Simulator — серия компьютерных игр в жанре авиасимулятор от российской компании «Eagle Dynamics».
 DCS Ка-50: Чёрная акула — авиасимулятор российского вертолёта Ка-50 «Чёрная Акула»
 DCS: A-10C Warthog — авиасимулятор американского самолёта A-10C Thunderbolt II.
 DCS (Digital-Coded Squelch) - система шумоподавления в радиосвязи, в которой канал кодируется периодически повторяющейся цифровой последовательностью, передаваемой на субтональных частотах. Цифровой аналог системы CTCSS.